Британские экспедиционные силы ( (BEF) — Британский экспедиционный корпус) — часть вооружённых сил Великобритании, действовавшая во время Второй мировой войны в Европе, в 1939—1940 годах под командованием генерала лорда Джона Горта. Совместно с войсками союзников корпус вёл боевые действия против сил вермахта на территории Франции и Бельгии.

Британские экспедиционные силы были созданы в 1938 году в связи с надвигавшейся угрозой войны со стороны нацистской Германии после аннексии ею Австрии и вторжения в Чехословакию в марте 1939 года. Великобритания и Франция дали гарантии безопасности Польше и после вторжения на территорию последней германской армии, 3 сентября 1939 года объявили войну Германии. БЭС были отправлены во Францию в сентябре 1939 года и заняли позиции вдоль франко-бельгийской границы во время так называемой Странной войны. До мая 1940 года боевые действия БЭС не вели.

10 мая 1940 года началось полномасштабное наступление немецких войск, в результате чего БЭС были отрезаны вместе с частями французских, бельгийских и других союзных войск, в северо-восточной части Франции и Бельгии, и впоследствии эвакуированы на Британские острова.

Кроме северной группировки, окруженной у Дюнкерка и в основном эвакуированной, была и южная (, попавшая в плен у Сен-Валери-ан-Ко в числе 10 тыс. человек).

См. также 
 Битва при Аррасе

Примечания

Литература 
 

Вооружённые силы Великобритании во Второй мировой войне
Воинские части и формирования, созданные в 1939 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1940 году